Ариана Лабед (; род. , Афины, Греция) — греческая актриса.

Биография 
Лабед родилась в Греции во французской семье. После 10-летнего периода обучения танцевальному мастерству поступила в Университет Прованса по специальности «Теория и практика искусства». Является одним из основателей Vasistas Theatre Company, где сыграла во всех выступлениях. В 2010 году получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме «Аттенберг» на Венецианском кинофестивале 2010 года. Год спустя актриса появилась в фильме «Альпы», режиссером которого выступил её муж — Йоргос Лантимос. В том же году она снялась в сериале «Черное зеркало», в 2012 году — в фильме «Перед полуночью» и в коротком метре «Капсула».

В 2014 году Ариане досталась главная роль в картине Люси Борлето (фр.) «Фиделио или Одиссея Алисы / Fidelio, l’odyssée d’Alice». За роль в этом фильме актриса получила номинацию «Самая многообещающая актриса» на премию «Сезар». В 2016 году Ариана Лабед снялась в фильмах «Остановка в пути/Voir du pays» и «Кредо убийцы». В 2018 году актриса сыграла роль в кинодраме «Мария Магдалина».

Арина свободно разговаривает на французском, греческом и английском языках.

Фильмография

Актриса

Награды 
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль («Аттенберг») на Венецианском кинофестивале 2010
 Приз Mademoiselle Ladubay за лучшую женскую роль («Аттенберг») на Angers European First Film Festival
 Приз за лучшую женскую роль («Аттенберг») от Греческой киноакадемии в 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Vasistas Theatre Company 

Киноактрисы Греции